Opatovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Opatovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Opatovice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Opatovice I, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Opatovice nad Labem, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice